Ро́берт Олд (; 23 марта 1938, Глазго, Шотландия — 14 ноября 2021), более известный как Бе́рти Олд () — шотландский футболист, тренер. Выступал на позициях левого крайнего нападающего, полузащитника.

За свою карьеру футболиста Олд выступал в таких клубах, как шотландские «Селтик», «Дамбартон», «Хиберниан» и английский «Бирмингем Сити». В 1967 году в составе «кельтов» Берти стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В финале этого турнира глазговцы переиграли итальянский «Интернационале» со счётом 2:1.

В 1959 году Олд провёл три матча в составе национальной сборной Шотландии.

После окончания карьеры футболиста Берти стал тренером: руководил шотландскими командами «Партик Тисл», «Хиберниан», «Гамильтон Академикал» и «Дамбартон».

В ноябре 2009 года Олд был включён в Зал славы шотландского футбола.

Умер 14 ноября 2021 года.

Карьера футболиста

Клубная карьера

Клубная статистика

Сборная Шотландии

Матчи и голы за сборную Шотландии 

Итого: 3 матча / 0 голов; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение.

Сводная статистика игр/голов за сборную

Сборная Шотландской футбольной лиги 
Также в 1958 и в 1965 году Олд приглашался и играл в составе сборной Шотландской футбольной лиги, которая проводила товарищеские матчи с аналогичной командой из Англии. Всего за клубных «горцев» Берти провёл две встречи.

Матчи за сборную Шотландской футбольной лиги 

Итого: 2 матча / 0 голов; 0 побед, 2 ничьи, 0 поражений.

Тренерская карьера

Тренерская статистика 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, % побед — процент побед

После окончания карьеры 

В ноябре 2009 года Олд был удостоен чести быть введённым в Зал славы шотландского футбола.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Олда на worldfootball.net
 Профиль Берти Олда на сайте футбольной статистики Нила Брауна 
 Статистика выступлений Берти Олда за «Селтик» на сайте футбольной статистики fitbastats.com 
 Берти Олд на сайте Шотландской футбольной ассоциации 

 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Дамбартон»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки сборной Шотландии по футболу
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Партик Тисл»
Тренеры ФК «Хиберниан»
Тренеры ФК «Гамильтон Академикал»
Тренеры ФК «Дамбартон»
Члены Зала славы шотландского футбола